Adam Krasiński (1690-1745) – podkomorzy ciechanowski, generał
 Adam Krasiński (1870-1909) – ordynat
 Adam Andrzej Michał Krasiński (1921-1945) – cichociemny
 Adam Stanisław Krasiński (1714-1800) – biskup kamieniecki
 Adam Stanisław Krasiński (1810-1891) – biskup wileński